W Polsce 
 Karszew – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Łask 
 Karszew – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Dąbie
 Karszew – gromada